Lökholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lökholm och Lånholm, Brändö, Åland,  (33 ha)
 Lökholm (Baggholma, Brändö, Åland),  (13 ha)
 Lökholm (öst Brändö, Åland),  (29 ha)
 Lökholm (Föglö, Åland),  (83 ha)
 Lökholm, Iniö, Åboland,  (84 ha)
 Lökholm (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland,  (14 ha)
 Lökholm (vid Kittuis, Houtskär), Åboland,  (9 ha)
 Lökholm, Korpo, Åboland,  (30 ha)
 Lökholm, Nagu, Åboland,

Se även
Likholm
Lökholmen
Lökholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar